Новосадо́вая у́лица (вариант написания — Ново-Садовая) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новосадовая улица — улица в Пензе.
 Ново-Садовая улица — улица в Самаре.

Украина 
 Новосадовая улица — улица в Донецке.
 Ново-Садовая улица — улица в Харькове.